Syntax – gruppo musicale britannico
 Syntax – carattere
 SYNTAX – compilatore
 Syntax-Brillian Corporation – azienda statunitense